Las lenguas galorromances o galorrománicas son una agrupación geográfica de las lenguas romances. La clasificación interna, así como qué lenguas deben ser consideradas dentro del grupo galorromance son una materia ampliamente discutida.

El núcleo de las lenguas galorromances, es decir, las lenguas universalmente consideradas dentro de este grupo son las lenguas de oïl (incluido el francés) y el francoprovenzal (arpitán) (que no debe confundirse con la variedad provenzal del occitano).

Clasificación 

La clasificación de ethnologue, que acepta la propuesta de Pelligrini, considera dentro del grupo galorromance además de las lenguas de oïl y el francoprovenzal varias lenguas del norte de Italia y Suiza como son el lombardo, el piemontés y las lenguas retorromances. Aun otros autores incluyen al occitano, incluso al catalán en su conjunto dentro de las lenguas galorromances. No todos los autores aceptan que estas últimas muestran un parentesco más estrecho con el francés y el francoprovenzal que con otras lenguas románicas, razón por la cual la clasificación de etnologue es controvertida.   Las lenguas galorromances por lo tanto serían:

Galorromance (nuclear) 

 francoprovenzal

 subgrupo oïl o francés
 borgoñón
 champañés
 francés
 galó
 valón
 picardo
 normando
 lorenés
 poitevin-santogés
 berrichon
 franco-comtés
 angevin-mayenés

Otras lenguas a veces incluidas en el galorromance

Lenguas galoitálicas 

 emiliano-romañol
 lombardo
 ligur
 piemontés
 véneto

Lenguas retorromances (lenguas galoreticas) 

 friulano
 romanche
 ladino

Lenguas occitanorromances (lenguas de òc) 

 occitano
 catalán

Otra clasificación diferente basada en el vocabulario es la que proporciona proyecto de comparación sistemática ASJP basado en la similitud léxica medida como la distancia de levenshtein de una lista de cognados, en el caso de las lenguas consideradas galorromances en ethnologue aparecen en diferentes ramas del árbol cladístico para las lenguas románicas:

El árbol anterior indica que desde un punto de vista léxico, el francés y el francoprovenzal constituyen juntos una de las ramas más disimilares de la familia romance. Esto se debe al fuerte impacto que tuvo en la fonología y el léxico el contacto con las lenguas germánicas durante el bajo imperio romano y el inicio de la edad media.

Características principales de las lenguas galorromances 

 La principal característica es la pérdida de las vocales latinas finales especialmente se perdieron (/e/ /o/). En algunas lenguas son reemplazadas por otras como el francés por (e) que muchos casos no son pronunciadas.

 La evolución de la vocal latina (/u/) a (/y/) esta característica se encuentra en las lenguas de oïl, lenguas galoitálicas, francoprovenzal, romanche y occitano. Además se han desarrollado dos vocales ausentes en otras  lenguas romances (/ø/, /œ/) representadas con las grafías (eu, ö). Está presente en las lenguas de oïl, las lenguas galoitálicas, romanche y algunos dialectos del occitano y ladino.

 Presencia de una vocal neutra o muda (/ə/) que aparece como alófono de (e, a). Esta vocal está presente en las lenguas de oïl, francoprovenzal, romanche,  occitano, catalán y algunas lenguas galoitálicas.

 Perdida del infinitivo latino (re) principalmente notable en las lenguas galoitálicas y retorromances. En francés, francoprovenzal, occitano y catalán se mantienen en la escritura pero no se pronuncian.

 Conservación de los grupos latinos (cl, fl, pl) a excepción de las lenguas galo-itálicas.

 No desarrollaron diptongación ante las vocales (e, o) breves latinas.

 Palatalización de (ca /ka/) inicial por (/ʃa/, /t͡ʃa/ /ca/) pronunciado como cha en español o sha en inglés. Esta característica ocurre en las lenguas de oïl, francoprovenzal, las lenguas retorromances y los dialectos norteños del occitano. 

 Sonorización o pérdida de las oclusivas sordas intervocálicas /p, t, k/, igual que las lenguas iberorromances y sardo. Muchas oclusivas sonorizadas en francés se perdieron mediante procesos de reducción.

Descripción fonética 
Un rasgo interesante típico de algunas lenguas galorromances (con la importante excepción del picardo y otros) y parcialmente extendido a algunas variedades de occitano es la palatalización de /k/ ante el reflejo galorromance de A. Presumiblemente estas vocales evolucionaron una vocal realizada alofónicamente como  lo cual justificaría su carácter palatalizante. La siguiente tabla muestra algunos de los resultados diversos de palatalización encontrados entre lenguas d'Oïl y lenguas d'Oc:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2| Latín
! colspan=2| Lenguas d'Oïl
! colspan=2| Lenguas d'Oc
|-
! Francés antiguo  !! Picardo
! Occitano septentrional !! Occitano Meridional
|-
| CAPRA 'cabra' || chievre || kièvre || chevra, chavra || cabra
|-
| CARA 'querida' || chier || kier || cheira || cara
|-
| CĀNIS 'perro' || chien || kien || chen, chin || can
|-
| CASA 'casa de' || chiese ||  || chas, chies || casa
|-
| CAMPUS 'campo' || champ || camp || || camp
|}

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes variedades galorromances son:

{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! rowspan=2|Francés antiguo
! colspan=5|Lenguas de oïl
! rowspan=2|Francoprovenzal
|-
! Francés !! Galó !! Normando !! Picardo !! Valón
|-
| '1' || yn / ynəun / une || ɶ̃ / yn un / une || ɶ̃ / yn un / une || ɶ̃ / øn eun / eune || ɛ̃ / ɛ̃n un / unne || õ / õk on / onk || jɔ̃ / jɔnayon / yona
|-
| '2' || døsdeux || dødeux || du  doux || dø  deus ||  dø deus || dødeus || du / due  dôx ~ dôex
|-
| '3' || troistrois || tʀwatrois || trɛ trais || tʁɛ  treis || tʁwɛ troés || tʀwetroes || tʀetrês
|-
| '4' || kwatrəquatre ||  katʀquatre || katʀquatre || kɑtquate || kɑt quate || kɑtcate || katʀəquatro
|-
| '5' || sinkcinc || sɛ̃kcinq || sɛ̃kcinq || ʃɛ̃k chinq || ʃɛ̃k chinc || sẽkcink || sɛ̃cinq
|-
| '6' || sissix || sissix || sisix  || sisix || sis sis || ʃiʃshijh || sisièx
|-
| '7' || sɛptsept || sɛtsept || sɛtsept || sɛtsept || sɛt sɛt || sɛtsèt || sesèpt
|-
| '8' || ɥit~øthuit~heut || ɥithuit || øtheut || ɥithuit || ɥit uit || ytût || ɥithuite
|-
| '9' || nøfneuf || nœfneuf || nufnouf || nøfneuf || nøf neuf || nunou || nunôf
|-
| '10' || disdix || disdix || didix || didix || dis dis || diʒdijh || didièx
|}

Los numerales '1' y '2' distinguen entre formas de masculino y femenino en franco-provenzal.

Numerales en otras lenguas consideradas galorromances 

{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=2|Lenguas occitanorromances
! colspan=4|Lenguas galoitálicas
! colspan=3|Lenguas retorromances
|-
! Occitano !! Catalán !! Piemontés !! Ligur !! Lombardo !! Emiliano-Romañol !! Romanche !! Ladino !! Friulano
|-
| '1' || y~yn / ynoun / una || un / unaun / una || yn / ynaun / una || yn / ynaun / una || vyn / vynavün / vüna || on / onaon / ona || yn / ynaün / üna || un / unaun / una || un / uneun / une
|-
| '2' || dus~du / duosdos / duas || dos / duasdos / duas || dui / duedoi / doe || dui / duedoi / doe || dy / dɔdü / do || du / daudu / dau || dus / duasdus / duas || dui / dysdui / düs || dɔi / dosdoi /dos
|-
| '3' || tres~tretres || trestrès || tretre || treitrei || tri tri || tritri || trais~traitrais || traitrai || tretre
|-
| '4' || kwatre~katrequatre || kwatrəquatre || kwatrquatr || kwatruquatru || kwaterquater || kwaterquater || kwatərquater || katercater || kwaterquater
|-
| '5' || sink~ʃinkcinc || sinkcinc || sinksinch || sinksinch || sinksinch || sinksinch || tʃinktschinc || tʃinkcinch || tʃinkçinch
|-
| '6' || sieis~ʃieis~siei~ʃieisieis || sissis || sesses || seisseis || sesses || sissis || sesses || sissis || sissis
|-
| '7' || sɛt~seset || sɛtset || sɛtset || sɛtset || sɛtset || sɛtset || sɛtset || sɛtset || sɛtset
|-
| '8' || ueit~uetʃ~vøtueit~uech~veut || buit~vuit~uitvuit~huit || øtheut || øtheut || vutvut || ɔtôt || ɔtot || ɔtot || vɔtvot
|-
| '9' || nɔu nou || nɔunou || nøfneuf || nøfneuf || nœfnœf || nofnôf || nɔufnouf || nyfnüf|| nufnuf|-
| '10' || des~dedes || deudeu || desdes || deʒdesc || desdes || dizdiz || deʒdesch || diʒdisc || disdis''
|}

Referencias